Lucius Licinius är ett namn som burits av flera romare:

* Lucius Licinius Crassus romersk politiker, konsul 95 f.Kr.
 
 
 Lucius Licinius Sura, romersk politiker, consul suffectus 98 e.Kr., konsul 102 och 107 e.Kr.